Дми́трий Крыжано́вский:
 Крыжановский, Дмитрий Андреевич (1871—1942) — петербургский архитектор эпохи модерн
 Крыжановский, Дмитрий Евдокимович (1914—1944) — старший сержант, участник Великой Отечественной войны, закрыл телом амбразуру пулемёта